Miejscowości we Francji:
 Nanteuil (Deux-Sèvres)
 Nanteuil-Auriac-de-Bourzac
 Nanteuil-Notre-Dame
 Nanteuil-en-Vallée	
 Nanteuil-la-Forêt	
 Nanteuil-la-Fosse
 Nanteuil-le-Haudouin	
 Nanteuil-lès-Meaux	
 Nanteuil-sur-Aisne
 Nanteuil-sur-Marne	
 Nantheuil